Una tapa marca la diferencia es una campaña que busca un fin de mejoramiento social. Promoviendo la donación de tapas plásticas a fundaciones las cuales subsidian tratamientos para el beneficio de niños con cáncer en Colombia.

Historia 
En el año 2004 un joven de 15 años en la ciudad de Bogotá, Colombia, empezó a formular las bases para una iniciativa social que tomaría lugar en el territorio colombiano, este joven veía a Internet como una gran herramienta que estaba siendo desaprovechada para generar consciencia en la población, posteriormente creó una página web, el cual se convirtió en el medio principal para difundir el mensaje junto con las redes sociales como twiter y Facebook de ayudar con la donación de tapas plásticas a fundaciones que posteriormente se convertirán en el subsidio de tratamientos psicológicos, lúdicos, sociales y terapéuticos, además de brindar un acompañamiento a la familia de cada niño con cáncer.

Misión 
Muchas fundaciones sin ánimo de lucro hoy en día buscan medios por los cuales se puedan ayudar al subsidio de los tratamientos de niños con cáncer en Colombia, la misión de la campaña social, Una tapa marca la diferencia, es difundir un mensaje de ayuda por medio de los principales medios de comunicación con lo es, Internet.

Impacto 

Esta campaña social ha tenido un gran impacto en la población Colombiana, miles de personas influenciadas por la difusión de esta campaña han donado cientos y miles de tapas que luego se convierten en el subsidio de tratamientos para los niños que padecen cáncer, el uso de Internet como una herramienta poderosa de difusión de invitaciones para el apoyo de causas sociales es un fenómeno que está tomando cada día más este gran espacio virtual.

Referencias

Enlaces externos 
 página web.

Cáncer
Movimientos sociales de Colombia